Esporte Clube Pinheiros – polisportiva brasiliana di San Paolo, in Brasile
 Esporte Clube Pinheiros – sezione di pallacanestro della polisportiva di San Paolo, in Brasile
 Esporte Clube Pinheiros – sezione di pallavolo maschile della polisportiva di San Paolo, in Brasile
 Esporte Clube Pinheiros – sezione di pallavolo femminile della polisportiva di San Paolo, in Brasile
 Esporte Clube Pinheiros – sezione di calcio della polisportiva di San Paolo, in Brasile, sciolta nel 1933
 Esporte Clube Pinheiros – società di calcio di Curitiba sciolta nel 1989